Het landskampioenschap hockey bij de dames in het seizoen 1937/38 werd beslist via de kampioenscompetitie met Amsterdam H&BC als winnaar.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district (uitgezonderd het district noord) een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Amsterdam (West), HTCC (Zuid) en Union (Oost).

Eindstanden

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey heren 1937/38

Hockey in 1937
Hockey in 1938
 1937/38